Claflin bezeichnet

Personen:
 Sam Claflin (* 1986), britischer Schauspieler
 Victoria Claflin Woodhull Martin (1838–1927),  US-amerikanische Journalistin und Frauenrechtlerin 
 William Claflin (1818–1905), US-amerikanischer Politiker
 William Henry Claflin (1893–1981), US-amerikanischer Geschäftsmann und Archäologe

Ort:
 Claflin (Kansas) im Barton County in Kansas

im NRHP gelistete Objekte:
 Claflin College Historic District, in Orangeburg, South Carolina, ID-Nr. 85002324
 Claflin Point Site, in Gardner, Wisconsin, ID-Nr. 99001660
 Claflin School, in Newton, Massachusetts, ID-Nr. 84002543
 Claflin-Richards House, in Wenham, Massachusetts, ID-Nr. 73000853